Stanisławów ist  

 der polnische Name der galizischen Stadt Iwano-Frankiwsk
 eine Gemeinde im Powiat Miński, Polen; siehe Stanisławów (Powiat Miński)
 der Name von rund 40 weiteren Dörfern in Polen, siehe :pl:Stanisławów (ujednoznacznienie) (polnisch)